Attica Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Attica Township (Kansas)
 Attica Township (Michigan)